Дмитрий Вдовин:
 Вдовин, Дмитрий Михайлович (1883—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Вдовин, Дмитрий Юрьевич (род. 1962) — советский и российский певец и педагог.